Joffroy est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
 Alix Joffroy (1844-1908), neurologue et neuropathologiste français ;
 André Berne-Joffroy, écrivain et critique littéraire ;
 Béatrice Joffroy, karatéka ;
 Pierre Joffroy, écrivain et journaliste ;
 Raphaëlle Jouffroy (1968-), artiste peintre française ;
 René Joffroy, archéologue ;
 Stephanie Joffroy (1991-), skieuse acrobatique chilienne